Turniej w piłce nożnej plażowej podczas Igrzysk Europejskich 2015 w Baku został rozegrany w dniach 24-28 czerwca 2015 roku. Zawody odbyły się tylko w konkurencji męskiej, w której wystąpiło 8 reprezentacji. Areną zmagań był Park Igrzysk Europejskich.

Turniej mężczyzn

Uczestnicy

Rozgrywki

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

O miejsca 5.–8.

Faza pucharowa

Końcowe wyniki

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Igrzyska Europejskie 2015
Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej plażowej
2015 w piłce nożnej